Travelers Rest, ville du comté de Greenville, dans l'État de Caroline du Sud.
 Traveler's Rest, parc d'État dans l'État du Montana.
 Travelers Rest, site historique dans l'État de Géorgie.